Svarvaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svarvaren (Ludgo socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (2,9 ha)
Svarvaren (Sättersta socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (70,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn